Hopkinson ist der Familienname folgender Personen:

 Alisdair Hopkinson, 2. Baron Colyton (* 1958), britischer Peer und Politiker (parteilos)
 Alister Hopkinson (1941–1999), neuseeländischer Rugby-Union-Spieler
 Carl Hopkinson (* 1981), britischer Cricketspieler

 Eddie Hopkinson (1935–2004), englischer Fußballspieler
 Edward Hopkinson (1859–1922), britischer Elektroingenieur und Politiker
 Francis Hopkinson (1737–1791), einer der Gründerväter der USA
 George F. Hopkinson († 1943), britischer Generalmajor
 Glenys Hopkinson (* ~1940), neuseeländische Badmintonspielerin
 Henry Hopkinson, 1. Baron Colyton (1902–1996), britischer Diplomat und Politiker, Unterhausabgeordneter und Peer 
 John Hopkinson (1849–1898), britischer Physiker und Elektroingenieur
 John Hopkinson (Zoologe) (1844–1919), britischer Zoologe
 Joseph Hopkinson (1770–1842), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 Nalo Hopkinson (* 1960), kanadische Autorin
 Samuel Hopkinson, neuseeländischer Polospieler und Filmdouble